Paso Lagarto kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Paso Lagarto, Veracruz, ort, Soledad de Doblado, 
 Paso Lagarto, Oaxaca, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar